Majo no Takkyūbin — filme japonês de animação, lançado em 1989
 Majo no Takkyūbin (2014) — filme japonês, lançado em 2014
 Majo no Takkyūbin (romance) — romance infantil escrito por Eiko Kadono

 

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura